Verkehrswirtschaft ist

 ein Wirtschaftszweig, siehe Verkehrswirtschaft (Wirtschaftszweig)
 eine Teildisziplin der Wirtschafts- bzw. Verkehrswissenschaften, siehe Verkehrswirtschaftslehre
 ein veralteter Ausdruck für Tauschhandel
 veraltet im Gegensatz zu Planwirtschaft für Marktwirtschaft